Herndon (Kansas)
Herndon (Pensilvânia) 
Herndon (Virgínia)

Desambiguações de topônimos